La final del torneo finalización 2004 (ida y vuelta) del futbol profesional colombiano es una de las finales más recordadas en la historia del futbol profesional colombiano y suele ser considerada como la final más reñida y emocionante del mismo. Fue disputada por el Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. En el partido de ida en la ciudad de Barranquilla el Junior le ganaría 3-0 a Nacional, sin embargo en el partido de vuelta en Medellín el partido terminaría con un 5-2 a favor de nacional, con un global de 5-5, por lo cual el partido se definió por penaltis. Los tiros desde el punto penal concluirían con un 5-4 a favor del Junior de Barranquilla, proclamándose campeón del futbol colombiano de visitante.

Detalles Generales

Final de ida

Ficha técnica

Goles: 

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Final de vuelta

Ficha Técnica

Atlético Nacional: 
Milton Patiño; Carlos Díaz, Humberto Mendoza, Aquivaldo Mosquera; Camilo Zúñiga, Jorge Rojas, Mauricio Serna, Hugo Morales, Héctor Hurtado; Carlos Álvarez, Edixon Perea.

Director técnico: Juan José Peláez.

Junior De Barranquilla: 
Luís Fernández; Evert Salas, Roberto Peñaloza, Francisco Alvear; Haider Palacio, Daniel Machacón; José Amaya, Cristian Racero, Omar Pérez; Leonardo Rojano, Martín Arzuaga.

Director técnico: Miguel Ángel López.

Goles 

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 3:15 p.m.

Referencias 

Partidos de fútbol históricos
Junior de Barranquilla
Atlético Nacional